Geografie
Lennon (Finistère), een gemeente in het Franse departement Finistère
Lennon (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan

 Personen
John Lennon, een Engels popmusicus en lid van de Liverpoolse groep The Beatles
Julian Lennon, zoon van bovengenoemde en gitarist.
Kipp Lennon, een Amerikaanse zanger en lid van de band Venice
Michael Lennon, een Amerikaanse zanger en gitarist en lid van de band Venice
Neil Lennon, een Noord-Iers voetballer en voetbalcoach
Sean Lennon, zoon van John Lennon en gitarist.
Lennon-McCartney, de aanduiding van de componisten van de meeste nummers van de Beatles